|-
| 16901 Johnbrooks ||  || 23 februarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 16902 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16903 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16904 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16905 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16906 Giovannisilva ||  || 18 februarie 1998 ||  || 
|-
| 16907 - ||  || 28 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16908 Groeselenberg ||  || 17 februarie 1998 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 16909 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16910 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16911 - ||  || 1 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 16912 Rhiannon ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 16913 ||  || 11 martie 1998 ||  || 
|-
| 16914 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16915 Bredthauer ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 16916 - ||  || 27 martie 1998 ||  || 
|-
| 16917 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16918 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16919 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16920 Larrywalker ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16921 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16922 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16923 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16924 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16925 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16926 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16927 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16928 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16929 Hurník ||  || 31 martie 1998 ||  || 
|-
| 16930 Respighi ||  || 29 martie 1998 ||  || 
|-
| 16931 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16932 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16933 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16934 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16935 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16936 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16937 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16938 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16939 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16940 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16941 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16942 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16943 - ||  || 23 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16944 Wangler ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16945 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16946 Farnham ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16947 Wikrent ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16948 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16949 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16950 - || 1998 JQ || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 16951 Carolus Quartus || 1998 KJ || 19 mai 1998 ||  || 
|-
| 16952 Peteschultz ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16953 Besicovitch ||  || 27 mai 1998 ||  || 
|-
| 16954 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16955 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16956 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16957 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16958 Klaasen || 1998 PF || 2 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16959 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16960 - ||  || 25 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16961 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16962 Elizawoolard ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16963 - ||  || 12 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 16964 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16965 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16966 ||  || 29 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 16967 Marcosbosso ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16968 - ||  || 13 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 16969 Helamuda ||  || 29 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 16970 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 16971 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16972 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16973 Gaspari ||  || 23 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16974 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 16975 Delamere ||  || 27 decembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16976 - ||  || 6 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 16977 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16978 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16979 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16980 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16981 - ||  || 11 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 16982 Tsinghua ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 16983 - ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 16984 Veillet ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 16985 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16986 Archivestef ||  || 15 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 16987 - ||  || 25 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 16988 - ||  || 23 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 16989 - || 1999 CX || 5 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16990 - ||  || 7 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16991 - ||  || 12 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 16992 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16993 - ||  || 15 februarie 1999 ||  || 
|-
| 16994 - ||  || 13 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 16995 - ||  || 15 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 16996 Dahir ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 16997 Garrone ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 16998 Estelleweber ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 16999 Ajstewart ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17000 Medvedev ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-